Сезон 2017-18 італійської Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, 86-й турнір з моменту започаткування Серії A. Участь у змаганні брали 20 команд, 3 найгірших з яких за результатами сезону залишать елітний дивізіон.

За тур до завершення чемпіонату всьоме поспіль туринський Ювентус став достроково чемпіоном Італії.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди-учасниці 
Участь у турнірі брали 20 команд:

Турнірна таблиця 

 

  

  
     

 
   
     

      
   

  
  

  

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати матчів

Статистика

Бомбардири

Хет-трики 

Примітка
4 Гравець забив 4 голи

Посилання 
 Серія А на football-italia  
 Серія А на soccerway 

2017-18
2017 у футболі
2018 у футболі
2017 в італійському спорті
2018 в італійському спорті